Scary Monsters:

 Scary Monsters (and Super Creeps) — студийный альбом Дэвида Боуи
 Scary Monsters (and Super Creeps) — сингл Дэвида Боуи.